Division 1 i fotboll för damer 2009 bestod av två serier med vardera 12 lag i varje som spelades mellan den 18 (södra) respektive 19 april (norra) och 17 oktober 2009. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna, Tyresö FF i Div 1 Norra och Jitex BK i Div 1 Södra, kvalificerade för Damallsvenskan 2010, medan de tre sista i varje serie flyttades ner till division 2.

Bälinge IF, som åkte ur Damallsvenskan 2008 och egentligen var kvalificerade att spela i Division 1 under säsongen 2009, beslutade att lägga ner klubbens damlag då de av Svenska Fotbollförbundet inte fick slås ihop med IK Sirius. Bälinge ersattes av Rågsveds IF, trots att de var det sämsta laget av alla i Div 1-kvalet hösten 2008.

Serier

Norra

Södra

Se även
 Damallsvenskan 2009

Externa länkar 
 Spelprogram 2009 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2009 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2009
2009
Fotbollssäsongen 2009